La Leyenda de los Siete Infantes de Lara (1896) es un estudio de investigación realizado por Ramón Menéndez Pidal. Es su primer estudio donde ya muestra muchos de los caracteres que le marcarán como filólogo de prestigio internacional. Este libro trata de uno de los más antiguos asuntos de la poesía heroico-popular castellana, un cantar de gesta.

1.ª parte 

En este artículo se respetan tanto los subapartados como los títulos dados en el original de 1896.

La leyenda de los Siete Infantes según los cantares de gesta 

Apartado en el que hace un repaso pormenorizado de esta leyenda antes de la Primera Crónica General de Alfonso X. Señala que tal leyenda “procede de un cantar de gesta”.

Para llegar a tal afirmación hace un análisis minucioso, pormenorizado y detallado de todo el relato: bodas, ayuda para las bodas, deshonra de doña Lambra, los agüeros, caloña de 500 sueldos, fidelidad del año y el anillo partido.

Posteriormente pasa al fundamento histórico de la leyenda: don Gonzalo Gustioz, Ruy Velázquez, Almanzor y Galve. Como elementos poéticos incluye la infanta mora y el vengador Mudarra.

En este punto señala que existió un segundo cantar de gesta de los Infantes. Es decir, que con el paso del tiempo, los juglares al menos crearon una segunda versión del hecho que narraban. Posteriormente pasa a analizar las crónicas que se inspiran en ese segundo cantar de gesta. Señala los lugares épicos comunes con otros cantares, como la partida de ajedrez y la sentencia del traidor.

Llegado este punto pasa a razonar por qué no se han conservado los poemas en que se cantaban. Señala que existió una larga época de decadencia de la poesía épica castellana propiciada por la elaboración de crónicas históricas escritas por eruditos, lo cual redundó en menospreciar lo que relataban los juglares. Tal asunto lo explica señalando que el nacimiento de los romances está relacionado con el relato de hechos históricos.

Las crónicas y las historias 

En este apartado analiza la influencia de la poesía épica en crónicas castellanas. La Primera Crónica General Alfonso X es la primera que habla de los Siete Infantes. Como de esta crónica luego se harán multitud de copias, así se multiplicará la versión que en ella se da de la leyenda. La crónica de 1344 modifica el relato de la primera.

Multitud de autores siguieron asumiendo este asunto, por ejemplo Lope García de Salazar, Diego Rodríguez de Almela, Mosen Diego de Valera y otros.

Los historiadores del siglo XVI se atuvieron a ella, caso de Esteban de Garibay, Ambrosio de Morales, Juan de Mariana, etc.

Los romances 

Se analizan cómo bastantes romances contienen parte de esta leyenda. Así: A Calatrava la vieja, Yo me estaba en Barbadillo, Ay Dios que buen caballero, Ya se salen de Castilla, Párlese el moro Alicante.

También analiza cómo Lope de Vega hace alguna versión de este asunto.

El teatro 

Trata la leyenda de los Infantes de Lara en el teatro. Por primera vez lo hace Juan de la Cueva en 1511 siguiendo casi exclusivamente la Historia de Fernán González.

Lope de Vega lleva a escena todos los episodios de la leyenda y las principales tradiciones referentes a ella. También la tratan Álvaro de Bustillos, Matos Fragoso, Vélez de Guevara, e incluso los dramáticos portugueses.

Últimas manifestaciones escritas de la leyenda de los Siete Infantes 

En el siglo XIX, con el romanticismo, esta leyenda es tenida en consideración por diversos autores caso del Duque de Rivas, en su obra El moro expósito y otros.

Los lugares y sus tradiciones 

Aquí describe y analiza los lugares citados en el primer cantar de los Infantes: Burgos, Lara, San Pedro de Arlanza, San Millán de la Cogolla, Leyenda de la Laguna Negra, Barbadillo del Mercado, Salas de los Infantes, Vilviestre del Pinar, el pinar de Canicosa de la Sierra, el campo de Almenar de Soria, entre otros.

2.ª parte 

Está subdividida en 7 subapartados donde se transcriben en su integridad lo que aparece en:

 Fragmento de la Crónica General de Alfonso X.  
 De la Crónica abreviada del Infante Don Juan Manuel.  
 De la Crónica escrita en 1344.  
 Algunas variantes de la refundación de la 3.ª Crónica General.  
 Variantes de la refundación de la Crónica de 1344 (Estoria de los Godos).  
 Lope García de Salazar: Libro de las Bienandanzas e fortunas.  
 La gran comedia de los famosos hechos de Mudarra.

Apéndice 

Consta de 3 apartados:

 Crónicas que contienen la historia de los Siete Infantes. Clasificación de sus manuscritos e impresos.  
 Restos de versificación que se descubren en las Crónicas.  
 Las genealogías.

Edición 

Este estudio de investigación ha tenido 3 ediciones:

 La Leyenda de los Siete Infantes de Lara. Madrid: Imprenta de los hijos de José M. Ducazcal, 1896.  
 Con numerosas adiciones en: Obras de R. Menéndez Pidal, Vol. 1. “La leyenda de los Infantes de Lara”. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1934.  
 En Obras Completas de Ramón Menéndez Pidal, Vol. I. "La Leyenda de los Siete Infantes de Lara". Madrid: Espasa-Calpe, 1971, que reproduce las anteriores y se amplia con trabajos dispersos publicados después de 1934. Esta tercera edición es la que se ha utilizado para la elaboración de este artículo.

Referencias

Enlaces externos 

 
 

Literatura de España
Libros de España
Obras literarias en español
Libros de 1896
Estudios literarios